Маньковское сельское поселение — муниципальное образование в Чертковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Маньково-Калитвенское.

Административное устройство 
В состав Маньковского сельского поселения входят:
 село Маньково-Калитвенское;
 хутор Гераськин;
 хутор Гусев;
 хутор Дудниковский;
 хутор Лозовой;
 хутор Марьяны;
 хутор Филипповский;
 хутор Шевченковский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Чертковского района